Melrose ist die Bezeichnung

 für eine Apfelsorte, siehe Melrose (Apfel)
 einer Stadt in Schottland, siehe Melrose
 eines schottischen Unternehmens, siehe Melrose Resources
 eines englischen Unternehmens, siehe Melrose Industries
 einer niederländischen Pop- und Coverband, siehe Melrose (Niederländische Band)
 einer finnischen Rockband, siehe Melrose (Finnische Band)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Melrose (Alabama)
 Melrose (Arkansas)
 Melrose (Connecticut)
 Melrose (Florida)
 Melrose (Georgia)
 Melrose (Idaho)
 Melrose (Illinois)
 Melrose (Iowa)
 Melrose (Kansas)
 Melrose (Kentucky)
 Melrose (Louisiana)
 Melrose (Maryland)
 Melrose (Massachusetts)
 Melrose (Minnesota)
 Melrose (Missouri)
 Melrose (Montana)
 Melrose (New Jersey)
 Melrose (New Mexico)
 Melrose (New York)
 Melrose (North Carolina)
 Melrose (Ohio)
 Melrose (Oregon)
 Melrose (Pennsylvania)
 Melrose (South Carolina)
 Melrose (Tennessee)
 Melrose (Texas)
 Melrose (Virginia)
 Melrose (West Virginia)
 Melrose (Wisconsin), im Jackson County
 Melrose (Town), Town(ship) im Jackson County, Wisconsin

in Kanada:
 Melrose (Nova Scotia)
 Melrose (New Brunswick)
 Melrose (Neufundland und Labrador)

in Australien:
 Melrose (South Australia)

in Neuseeland:
 Melrose (Wellington), ein Vorort von Wellington

in Südafrika
 Melrose (Südafrika)

in Mauritius
 Melrose (Mauritius)

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 Melrose (East Windsor, Connecticut), NRHP-ID: 10000577
 Melrose (Danville, Kentucky), NRHP-ID: 86000631
 Melrose (Natchez, Mississippi), NRHP-ID: 74002253
 Melrose (Murfreesboro, North Carolina), NRHP-ID: 71000592
 Melrose (Cheyney, Pennsylvania), NRHP-ID: 86001780
 Melrose (Casanova, Virginia), NRHP-ID: 83003281
 Melrose (Fork Union, Virginia), NRHP-ID: 00000892

Personen:
 Barry Melrose (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler- und trainer
 Diana Melrose (* 1952), britische Botschafterin
 Frank Melrose (auch Kansas City Frank, eigentlich Franklyn Taft Melrose; 1907–1941), US-amerikanischer Jazz- und Blues-Pianist
 Lester Melrose (1891–1968), US-amerikanischer Talent-Scout, einer der ersten Blues-Produzenten und Verleger
 Richard Melrose (* 1949), australischer Mathematiker
 Tony Melrose (* 1959), australischer Rugbyspieler

Sonstiges:
 Melrose Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Melrose Park
 Melrose Township